Список хитов №1 в Европе в 1985 году — включает синглы и альбомы (European Hot 100 Singles и European Top 100 Albums), возглавлявшие главный хит-парад Европы в 1985 году.

Список хитов и альбомов № 1

Примечания

См. также 
 1985 год в музыке
 Список альбомов №1 в США в 1985 году
 Лучшие синглы США 1985 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1985 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1985 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 1985 году

Ссылки 

Чарты Billboard 1985 года
Списки хитов № 1 в European Hot 100 Singles
Списки хитов № 1 1985 года